Oxneria is een geslacht van korstmossen dat behoort tot de orde Teloschistales. Het geslacht is beschreven door Sergej Kondratjoek en Ingvar Kärnefelt en in 2003 voor het eerst geldig gepubliceerd. De typesoort is Oxneria alfredii.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 14 soorten (peildatum oktober 2021):

Teloschistaceae
Schimmelgeslacht